Toquero steht für:
 Toquero (Yavi), Gemeinde im argentinischen Departamento Yavi

Toquero ist der Familienname folgender Personen:
 Gaizka Toquero (* 1984), spanischer Fußballspieler